Хортач или Ортач (, Хортиатис, или Κισσός, Кисос; ) е ниска планина в Егейска Македония, Гърция.

Описание 
Планината е разположена в северозападната част на Халкидическия полуостров на територията на област Централна Македония, югоизточно от град Солун. Има продълговата форма с посока северозапад-югоизток. Простира се от село Хортач (Хортиатис) на северозапад (580 m) до градчето Галатища на югоизток (460 m). Най-високият ѝ връх е Хортач (Хортиатис) – 1201 m.

Името Кисос е антично, споменато е у Страбон като селищно име. Според една версия името Хортач се дължи на средновековния манастир Хортаитис, намирал се в района.

В планината има гори от букове, кестени и дъбове. Скалите ѝ са зелени шисти, доломитови варовици и епигенетични.

Първата жижа в Хортач е построена в 1938 година на малкото плато Керасиес (1008 m) - двуетажна сграда, принадлежала на Солунското планинарско дружество. В 1956 година е иззета от Военновъздушните сили. В 1968 година на в местността Дзеки (900 m) на изток от връх Хортач, на 1:30 часа от Хортач е построена хижа на Съюза на гръцките планинари с 45 места. В местността Руна, на запад от връх Афанос (Колосиртис), на височина от 870 m има хижа на солунското дружество „Живот на открито“.

Изкачването на върха не е разрешено, защото има военни съоръжения.

Бележки 

Планини в Гърция
Централна Македония